Апертура 2014 () — 66-й розыгрыш чемпионата Гондураса по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Финальная фаза

Первый раунд

Первые матчи

Ответные матчи

1/2 финала

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на soccerway.com
 Апертура 2014 на rsssf.com

2014
Гондурас
2014 год в Гондурасе